Hierba luna puede referirse a:

 el nombre común de la planta Melissa officinalis; o
 el nombre común de la planta Thymus praecox.